Juan Bautista Carrasco puede hacer referencia a:
 Juan Bautista Carrasco (geógrafo), español del sigloXIX.
 Juan Bautista Carrasco (insurgente), mexicano del sigloXIX.
 Juan Bautista Carrasco (gobernador), político mexicano, gobernador del estado de Puebla en 1911.